Шу́хардт () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Шухардт, Бернгард (1823—†) — прусский врач, автор ряда научных трудов по медицине.
 Шухардт, Вальтер Хервиг — немецкий археолог и историк античности, сын Карла Шухардта.
 Шухардт, Гуго (1842—1927) — немецкий филолог, специалист по романским и палеоиспанским языкам, критик младограмматизма.
 Шухардт, Иоганн Кристиан (1799—1870) — немецкий писатель, историк искусства.
 Шухардт, Карл (1859—1943) — немецкий археолог, специалист по доисторической истории Европы, изучавший Эберсвальдский клад.

Примечания